Бонсдорф () — финская дворянская фамилия. Известные носители:

 Бонсдорф, Аксель Робертович (1839—1919) — русский военный топограф, член-корреспондент Петербургской АН, член РГО и РАО, генерал от инфантерии.
 Бонсдорф, Георг Робертович (1844—1919) — русский военный деятель, генерал от артиллерии, брат А. Р. Бонсдорфа.
 Бонсдорф, Карл Габриель фон (1862—1951) — финский историк; профессор Хельсинкского университета.
 Бонсдорф, Ильмари Владимирович (1879—1950) — российский и финский астроном.
 Бонсдорф, Пётр Адольфович (Пер Адольф; 1791—1839) — финляндский химик.